Арангастах () — группа топонимов в Якутии:
 Арангастах (мыс) — мыс в Анабарской губе (море Лаптевых)
 Арангастах (остров) — остров в море Лаптевых.
 Арангастах (река) — река на севере Якутии.
 Арангастах — село, Нюрбинский район.

 Арангастах — озеро, западнее оз. Билилях, координаты 68°08'	155°40’.
 Арангастах — озеро, на левом берегу р. Алазея, координаты 68°12'	150°33’.
 Арангастах — река, правый приток р. Бес-Юрях, координаты 62°53'	113°32’.
 Арангастах — река, впадает в залив Чона Вилюйского водохранилища, координаты 62°30'	111°21'.
 Арангастах — река, левый приток р. Тыбын, координаты 72°05'	123°19'.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Тыалычыма, координаты 63°41'	120°12’.
 Арангастах — река, левый приток р. Тенгкенская Нюччуку, координаты 61°49'	116°22’.
 Арангастах — озеро, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°11'	117°51’.
 Арангастах — река, впадает в залив Дён-Кюкей Вилюйского водохранилища, координаты 63°10'	111°09’.
 Арангастах — урочище, в левобержье р. Лена, юго-восточнее оз. Улахан-Тюгене, координаты 63°12'	129°18'.
 Арангастах — река, впадает в Анабарскую губу Анабарского залива моря Лаптевых, координаты 73°22'	113°50'.
 Арангастах — река, левый приток р. Эекит, координаты 70°45'	126°52’.
 Арангастах — озеро, на р. Кем-Юрях, координаты 64°16'	117°46’.
 Арангастах — река, правая составляющая р. Сибэгиндо-Тарына, координаты 66°33'	126°46’.
 Арангастах — река, правый приток р. Хоргоччума, координаты 65°10'	120°31'.
 Арангастах — озеро, на левом берегу среднего течения р. Сюгесердях-Юряге, юго-восточнее озера Кустах, координаты 65°41'	122°12'.
 Арангастах — озеро, в левобережье р. Табалах, координаты 67°42'	136°09’.
 Арангастах — река, левый приток р. Атыр-Муостах, координаты 66°14'	134°42’.
 Арангастах — река, правый приток р. Болгунды, координаты 66°08'	135°41’.
 Арангастах — озеро, в левобережье р. Хампа, координаты 65°54'	134°42’.
 Арангастах — река, левый приток р. Бургавчан, координаты 65°42'	135°02’.
 Арангастах — остров, в русле р. Адыча, координаты 67°07'	135°47’.
 Арангастах — озеро, на правом берегу р. Бурдах, координаты 67°05'	135°54’.
 Арангастах — озёра, юго-восточнее оз. Буталах, координаты 67°50'	154°41’.
 Арангастах — ручей, правая составляющая р. Дельге, координаты 65°16'	142°47’.
 Арангастах — река, левый приток р. Гидибильли, координаты 64°24'	134°25’.
 Арангастах — река, левый приток р. Сёнгкю, координаты 68°32'	115°04’.
 Арангастах — река, впадает в залив Неелова моря Лаптевых, координаты 71°48'	128°44'.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Хангыда, координаты 62°41'	128°13’.
 Арангастах — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°45'	129°18’.
 Арангастах — озеро, на правом берегу р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°31'	112°45’.
 Арангастах — река, правый приток р. Эргедей, координаты 61°14'	117°48’.
 Арангастах — река, , координаты 60°19'	119°01’левый приток р. Онгкучах-Юрях.
 Арангастах — урочище, южнее оз. Мюрю, координаты 62°34'	131°07’.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Туйма, координаты 62°21'	131°35’.
 Арангастах — урочище, на левом берегу р. Умулун, координаты 63°24'	120°27’.
 Арангастах — озеро, на левом берегу р. Умулун, координаты 63°23'	120°28’.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°33'	129°22’.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Куталах, координаты 62°02'	132°19’.
 Арангастах — урочище, на правом берегу р. Куталах, координаты 62°05'	132°23’.
 Арангастах — озеро, в правобережье р. Кетеме, координаты 61°44'	127°30’.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Кетеме, координаты 61°44'	127°32’.
 Арангастах — урочище, на левом берегу р. Былыгы, координаты 62°35'	134°15’.
 Арангастах — озёра, на левом берегу р. Бабага-Юряге, координаты 61°49'	132°41’.
 Арангастах — река, левый приток р. Юряхте, координаты 58°51'	131°29’.
 Арангастах — река, правый приток р. Тенке, координаты 59°28'	134°19’.
 Арангастах — озеро, в русле р. Сордонгнох, юго-западнее оз. Лайды-Кюель, координаты 70°42'	137°31’.
 Арангастах — озеро, между р. Уллюген и р. Тонгулах, координаты 70°16'	132°16’.
 Арангастах — озеро, между р. Уяндина и р. Чыбакылах, координаты 68°28'	142°22’.
 Арангастах — озеро, на левом берегу р. Индигирка, координаты 69°49'	147°27’.
 Арангастах — река, левый приток р. Буор-Юрях, координаты 69°23'	142°20’.
 Арангастах — озеро, юго-восточнее оз. Стариков, координаты 68°18'	152°33’.
 Арангастах — озеро, на правом берегу р. Чыскина-Сяне, координаты 68°38'	150°19’.
 Арангастах — озеро, на р. Егорша-Сян, координаты 68°26'	150°28’.
 Арангастах — озеро, юго-западнее оз. Павылон, координаты 68°24'	151°23’.
 Арангастах — река, правый приток р. Рассоха, координаты 69°08'	152°13’.
 Арангастах — озёра, на правом берегу р. Рассоха, координаты 69°03'	152°04’.
 Арангастах — озеро, в правобережье р. Рассоха, координаты 69°05'	152°20’.
 Арангастах — урочище, в правобережье р. Солдат, координаты 69°04'	153°13’.
 Арангастах — озеро, северо-западнее оз. Кыстах, координаты 69°01'	153°22’.
 Арангастах — озеро, на правом берегу р. Бюгюех-Сян, координаты 68°15'	153°31’.
 Арангастах — остров, в устьевой части р. Уэле, координаты 73°21'	113°43’.
 Арангастах — озеро, в левобережье р. Суолама, координаты 73°15'	112°46'.

Примечания